Ferdière est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Gaston Ferdière (1907-1990), médecin et poète français ;
 Alain Ferdière (1943-), archéologue français, fils du précédent.

Patronyme français